Pablo Pérez peut désigner :
 Pablo Jiménez Pérez (1908-2004), danseur espagnol de flamenco ;
 Pablo Pérez-Mínguez Poch (1946-2012), photographe espagnol ;
 Pablo Pérez Álvarez (1969-), avocat et un homme politique vénézuélien ;
 Pedro Pablo Pérez Márquez (1977-), coureur cycliste cubain ;
 Pablo Pérez-Mínguez Poch (1912-2009), photographe espagnol.